Cherré (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Cherré (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary